Az Olaf skandináv eredetű férfikeresztnév, jelentése előd, ős + maradék, hátrahagyott, utód. Női párja: Lava.


Változatai
Olav, Olof, Oluf, Olle, Ole, Ola, Ols, Ólafur

Rokon nevek
Olavi: az Olaf finn eredetű alakváltozata.

Gyakorisága Magyarországon
Az 1990-es években az Olaf és az Olavi szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepeltek a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnap 
Olaf, Olavi
 július 29.

Híres Olafok, Olavik
 Ole Rømer, dán csillagász
 Olof Palme, svéd politikus, miniszterelnök
 Olof svéd király
 I. Olaf dán király
 I. Olaf norvég király

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (O, Ó)
Férfikeresztnevek (O, Ó)
Skandináv eredetű magyar férfikeresztnevek

is:Ólafur